Ву́лиця Князів Острозьких — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Князів Острозьких 
 Вулиця Князів Острозьких у місті Володимир
 Вулиця Князів Острозьких у Житомирі
 Вулиця Князів Острозьких у місті Звягель
 Вулиця Князів Острозьких у місті Ізюм
 Вулиця Князів Острозьких у місті Камінь-Каширський
 Вулиця Князів Острозьких у місті Києві
 Вулиця Князів Острозьких у Луцьку
 Вулиця Князів Острозьких у місті Обухів
 Вулиця Князів Острозьких у місті Острог
 Вулиця Князів Острозьких у місті Полонне
 Вулиця Князів Острозьких у місті Умань

Див. також 
 Вулиця Князя Острозького

Вулиці, названі на честь людей